José Yepes ist der Name folgender Personen:

* José Yepes (Zoologe) (1897–1976), argentinischer Zoologe 
 José Yepes (Schauspieler) (1942–2012), spanischer Schauspieler
 José Ramón Yepes (1822–1881), venezolanischer Seemann, Schriftsteller und Politiker